Fairview (Alabama)
 Fairview (Califòrnia)
 Fairview (Dakota del Sud)
 Fairview (Geòrgia)
 Fairview (Illinois)
 Fairview (Kansas)
 Fairview (Comtat de Kenton), ciutat a l'estat de Kentucky.
 Fairview (Missouri)
 Fairview (Montana)
 Fairview (Nova Jersey)
 Fairview (Comtat de Dutchess), lloc designat pel cens de l'Estat de Nova York.
 Fairview (Comtat de Westchester), lloc designat pel cens de l'estat de Nova York.
 Fairview (Oregon)
 Fairview (Ohio)
 Fairview (Oklahoma)
 Fairview (Pennsilvània)
 Fairview (Tennessee)
 Fairview (Utah)
 Fairview (Virgínia de l'Oest)
 Fairview (Wyoming)
 Fairview Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Fairview-Ferndale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Fairview Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Fairview Lanes, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Fairview Shores, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Knik-Fairview, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.